Марин Драганя (; родился 13 мая 1991 года в Сплите, СФРЮ) — хорватский профессиональный теннисист; полуфиналист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2014); победитель четырёх турниров ATP в парном разряде; победитель одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2009).

Общая информация 
Драганя в теннисе с пяти лет. Лучший элемент игры — укороченный удар.

Брат Марина — Томислав — также играет в протуре.

Спортивная карьера 
Драганя специализируется на играх в парном разряде. Выступает в профессиональном теннисе с 2009 года. В том сезоне ему удалось выиграть совместно с Дино Марцаном юниорский парный турнир Открытого чемпионата Франции. Также в 2009 году он трижды выигрывал парные турниры серии «фьючерс». В 2010 году Драганя выигрывает ещё четыре парных «фьючерса». В июле того же года хорват дебютировал в ATP-туре, сыграв на домашнем турнире в Умаге в паре с Марцаном. В 2011 года Драганя прибавляет к себе ещё четыре победы на «фьючерсах». В апреле 2012 года в Блуменау хорват выиграл первый парный турнир из серии «челленджер». В том сезоне Марин выиграл ещё два парных «челленджера»: в Сибиу и Баня-Луке.

В 2013 году Драганя смог выиграть уже девять парных «челленджеров», на шести из них сотрудничая с Мате Павичом, а на остальных с разными партнёрами. Совместно с Павичем в январе 2014 года Марин впервые вышел в финал турнира АТП, который проходил в Ченнае. В том же месяце Драганя и Павич дебютируют в основной сетке турнира серии Большого шлема Открытом чемпионате Австралии. В апреле Марин в дуэте с финским теннисистом Хенри Континеном побеждает на «челленджере» в Сарасоте. В том же месяце он впервые сыграл за сборную Хорватии в отборочных раундах Кубка Дэвиса. В начале июня ему удалось в альянсе с Флорином Мерджой выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В июле Драганя выиграл дебютный титул АТП. Это произошло на турнире в Гамбурге, где он выступил в паре с Мерджой. В сентябре Драганя в альянсе с Континеном сыграл в финале турнира в Меце, а в октябре их пара вышла в решающий матч турнира в Базеле.

В феврале 2015 года Драганя и Континен выиграли сразу два титула АТП. Первый из них на турнире в Загребе, а второй в Марселе. В начале апреля Марин вошёл в Топ-20 мирового парного рейтинга. В том же месяце пара Драганя и Континен смогла победить на турнире в Барселоне. Следующий раз до финала турнира АТП Драганя смог добраться через год на турнире в Марракеше, где по итогу, выступив совместно с Айсамом-уль-Хак Куреши, проиграл решающий матч. В августе 2016 года он впервые сыграл на Олимпиаде, которая прошла в Рио-де-Жанейро. В парном разряде он сыграл с известным соотечественником Марином Чиличем, но хорваты проиграли в первом же раунде. На Открытом чемпионате США Марин доиграл до четвертьфинала в миксте в дуэте с Барборой Крейчиковой.

В 2017 году Марин выступает в паре с братом Томиславом и чаще всего на «челленджерах», три из которых они смогли выиграть. В основном туре братья смогли доиграть до финала домашнего турнира в Умаге. В 2018 году братья выиграли ещё один совместный «челленджер», а в июле Марин сыграл последний матч в профессиональной карьере в паре с Томиславом на турнире в Умаге.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в парном разряде (9)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (48)

Победы (28) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (20)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Хорватии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде среди юношей